Рея — горизонтальне рангоутне дерево, підвішене за середину за допомогою бо́ргів і бейфута до щогли або стеньги
 Рея — грецька богиня
 Рея — супутник Сатурна
 577 Рея — мала планета (астероїд) у Сонячній системі

Топонім 

 Рея — село Бердичівського району Житомирської області
 Рея — пасажирська залізнична станція Коростенської дирекції Південно-Західної залізниці, розташована поблизу села Рея
 Рея — село у повіті Хунедоара в Румунії

Див. також 
 Рей
 Рейка (значення)